Malcoci se poate referi la:

 Localități din România
 Malcoci - localitate din județul Tulcea
 Localități din Republica Moldova
 Malcoci - comună din raionul Ialoveni

Nume de familie 
 Christian Malcoci (* 1963, Cluj)
 Ecaterina Malcoci

Toponime românești
Nume de familie românești